Oigny puede referirse a: 

 Oigny, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Oigny, comuna francesa situada en Loir y Cher.